

Поштове — смт, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Поштове — селище, Житомирська область, Бердичівський район